TSS kan syfta på

 Tecken som stöd för avläsning
 Tecken som stöd till tal/Teckenkommunikation
 Trekkers i södra Sverige
 sjukdomen toxic shock syndrome även kallad tampongsjuka
 Totalförsvarets signalskyddsskola i Enköping